Ми́хал Шле́зингр (; род. 3 февраля 1983 года в Усти-над-Орлици, Пардубицкий край, Чехословакия) — чешский биатлонист, чемпион мира 2015 года в смешанной эстафете.

Шлезингр начал заниматься биатлоном в 10 лет.

Завершил карьеру в сезоне 2019/2020.

В юниорских категориях выступал очень успешно. Участвовал на 5 чемпионатах мира среди юниоров с 2000 по 2004 годы, завоевав на них 7 медалей (1 золотую, 4 серебряные и 2 бронзовые), а также на 4 чемпионатах Европы среди юниоров с 2000 по 2003 годы завоевал 4  медали (1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую).

Дебютировал в Кубке мира в сезоне 2001/02. В дальнейшем его результаты улучшались год от года, и, начиная с сезона 2004/05, он стабильно входит в состав основной сборной команды Чехии.

На зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине Шлезингру не удалось показать высоких результатов: в индивидуальной гонке он был лишь 45-м, в спринте — 57-м, в гонке преследования — 34-м. В эстафете в составе чешской сборной занял шестое место. Удачным оказался для Михала Шлезингра сезон 2006/07: на чемпионате мира в Антерсельве он завоевал две награды в индивидуальной гонке и в спринте. В следующем сезоне завоевал 3 медали (1 серебряную и 2 бронзовые) на чемпионате Европы в Нове-Место-на-Мораве. На чемпионате мира в Контиолахти 2015 года Шлезингр добился самого большого успеха в своей карьере, завоевав золотую медаль в смешанной эстафете.

Также является двукратным чемпионом мира по летнему биатлону (в 2005 и 2014 годах завоевал золото в эстафетных гонках)

Кубок мира

Статистика выступлений 

 2002—2003 — 78-е место (4 очка)
 2003—2004 — 70-е место (14 очков)
 2004—2005 — 37-е место (128 очков)
 2005—2006 — 29-е место (194 очка)
 2006—2007 — 16-е место (390 очков)
 2007—2008 — 19-е место (325 очков)
 2008—2009 — 20-е место (423 очка)
 2009—2010 — 29-е место (312 очков)
 2010—2011 — 9-е место (592 очка)
 2011—2012 — 10-е место (602 очка)
 2012—2013 — 21-е место (476 очков)
 2013—2014 — 47-е место (122 очка)
 2014—2015 — 8-е место (630 очков)
 2015—2016 — 18-е место (424 очка)
 2016—2017 — 22-е место (422 очка)
 2017—2018 — 47-е место (108 очков)

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Ссылки 
 Официальный сайт 

Биатлонисты Чехии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону